Les mots Monspessulanus, Monspessulana et Monspessulanum sont trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un adjectif du latin scientifique signifiant « de Montpellier, montpelliérain ».

En taxonomie, les mots monspessulanus, monspessulana et monspessulanum sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer diverses espèces animales et végétales découvertes ou décrites aux alentours de Montpellier (Hérault, région Occitanie, France). Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : monspessulanus, monspessulana, monspessulanum.

Épithète spécifique